Гізела Бургундська:
 Гізела Бургундська (бл. 950—1007) — герцогиня Баварська та мати імператора Генріха II.
 Гізела Бургундська (1075—1133) — графиня-консорт Савойська та маркіза-консорт Монферрату, дружина Гумберта II, графа Савойського, а пізніше Реньє I Монферратського, донька Вільгельма I, графа Бургундського.